Bridgit Claire Mendler (1992) – attrice e cantante statunitense
Markus Mendler (1993) – calciatore tedesco